Аграхань — исчезнувший устьевой рукав реки Сулак.

 «Аграхань» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1729 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Аграхань» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1729 года постройки, головное судно одноимённого типа.

См. также 
 Аграханский залив
 Аграханский полуостров
 Аграханское казачье войско